Йе́нни Хо́нкава́ара (, урожд. Йе́нни Ря́сянен, ; ) — финская кёрлингистка.

Играет в основном на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ()
 : золото (2016—2017, 2017—2018, 2018—2019, 2019—2020), серебро (2011—2012, 2013—2014, 2014—2015), бронза (2012—2013, 2015—2016).
 : серебро (2007, 2008).
 : золото (2016), серебро (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2005, в возрасте 15 лет.

В 2018 вышла замуж, сменила фамилию на "Хонкаваара".

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу